es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist

Es un homúnculo que tiene la marca de Ouroboros en la parte exterior de su pierna izquierda. Su apariencia es un tanto andrógina, pero es hombre. Su verdadera apariencia se desconoce (hasta avanzada la serie), porque la capacidad de este personaje es poder la adoptar cualquier forma. Este rasgo de poder ser como los demás es lo que le otorga el nombre traducido de Envidia.

En la película de imagen real que se estrenará en 2017 será interpretada por Kanata Hongō.

Personalidad 
Envy es uno de los Homúnculos más crueles y despiadados en hacer aparición en la serie. Como si nada, Envy tiende a bromear y a jactarse de todo el horror que derivó después del evento que ocasionó y que fuera el detonante de la Guerra Civil de Ishval. Así mismo, se demuestra igualmente que Envy no duda un segundo en matar a cualquiera que se le cruce. También suele jugar con las emociones humanas antes de matar a su víctima como hizo con Maes Hughes, a quien engañó cruelmente al hacerse pasar por su esposa a sabiendas de que él sería incapaz de hacerle daño. Así mismo, Envy no muestra ninguna clase de arrepentimiento por sus acciones pasadas y muestra un enorme placer cuando ve a humanos pelearse y hacerse daño. A tal punto es su crueldad, que no duda en crear situaciones en las cuales haya pérdidas de vidas humanas, tan solo por pura diversión.

Pero, a pesar de estas facetas de su personalidad, en el interior, irónicamente se ve claramente evidenciado cuando gracias a Edward, se demuestra que el homúnculo simplemente es una representación en vida del pecado capital al que representa ya que a pesar de que son distintos, el y los humanos de quienes suele burlarse se diferencian en una única cosa: en saber moderarse y no dejarse llevar por sus instintos, así como saber establecer fuertes vínculos de amistad y poseer fortalezas interiores que los hacen seguir adelante a pesar de todas las adversidades; cualidades que él no posee debido a su naturaleza envidiosa. Tal sentimiento hace que finalmente Envy al dejar salir a flote sus verdaderos sentimientos y termine encontrando en el suicidio la solución a su conflicto emocional.

Historia

Primer Anime 
Envy es el resultado de una transmutación humana fallida por parte de Hohenheim de la Luz, hace más de 400 años, para resucitar al hijo que tuvo con Dante, muerto por envenenamiento por mercurio. Tras esto su padre le abandonó, por lo que le odia. La motivación de Envy no es convertirse en humano como los demás homúnculos, el quiere venganza contra Hohenheim. Odia a los Elric por ser hijos suyos. Es un ser retorcido que se divierte con sufrimiento ajeno, ya que piensa que los humanos son inferiores.

El difundió la enfermedad fósil en el pueblo de Lujon.

Su primera aparición es en Lior, suplantando al fallecido Conero, para poder seguir dirigiendo al pueblo.

Más tarde toma la apariencia del desaparecido Basque Grand, en el laboratorio n.º 5. Algo después mata a Maes Hughes, transformándose primero en Maria Ross (y siendo descubierto) y luego en Glacier Hughes, la única forma a la que Maes sería incapaz de dañar aún queriendo.

En el Cuartel General del Sur se hace pasar por King Bradley para tener acceso a Ira, al cual da de comer Piedras Rojas, y le cuenta lo que necesita saber sobre los homúnculos.

Poco después se encuentra con el fugado Codicia, y dice que el le selló. Posteriormente, es el que secuestra a Alphonse, y lo lleva ante Dante.

En la ciudad subterránea revela su aspecto real (el hijo de Dante y Hohenheim de la Luz, que guarda gran parecido con él y había sido concebido hace 400 años), así como el dato de que fue el primer homúnculo creado. Acaba matando a Edward Elric, pero luego, al enterarse de que Hohenheim está del otro lado de la Puerta de la Verdad, el mismo la fuerza para llegar hasta allí y así poder matarle. Se ve cómo se transforma en un gran dragón, mientras está en el espacio entre ambos mundos.

Hay un debate acerca del sexo de Envidia debido a que lleva puesta una falda y un top. En la traducción latina siempre habla de sí misma como si fuera una mujer, a pesar de que al final se muestra como el hijo de Hohenheim, aunque ha dicho que se había transformado tantas veces que ya no recordaba como era en realidad, tal vez esto lo hizo porque ya no quería tener nada que ver con Hohenheim y su fallecido hijo del cual el era el homúnculo resultado de una transmutación humana fallida.

En el OVA titulado Chibi Party (un corto de humor que hace continuación de la película), se aprecia como Envidia aparece disfrazado del dragón que interpretó en El Consquistador de Shamballa y una vez que se deshace del disfraz, todo el elenco queda completamente enamorado de él. Esto parece afirmar lo dicho anteriormente.

Manga y Segundo Anime 
En el manga, la creación de Envy se debe a Father, y su verdadera apariencia es la de un monstruo verde con ocho patas y de aspecto similar al de un lagarto gigante. Además en su piel se encuentran miles de siluetas pertenecientes a los humanos que forman su piedra filosofal. Su cometido en la historia es similar.

Su primera misión en el manga es igualmente la de suplantar al sacerdote Cornello tras su muerte, y más tarde, el asesinato de Maes Hughes cuando éste descubre el plan de Father.

Tras la muerte de Lust, Envy acompañaba a Gluttony cuando adoptó su verdadero aspecto. Intentó detenerle, pero cayó dentro del vacío en su interior, junto a Edward Elric y Ling Yao. En este período, demostró su forma real, y les relató a sus acompañantes de prisión, que la fuente de la piedra filosofal que la mantiene viva se debe a las almas de Xerxes. Además, terminó confesando que fue ella quien, bajo la forma de un oficial de Amestris, mató a un niño de Ishbal comenzando así la guerra civil en ese país. Consiguió escapar de ese lugar junto a ellos, tras hacer una tregua.

Más tarde, se encarga de contactar con Kimbley cuando es liberado por King Bradley y enviado a Briggs

Al final del capítulo 78 recibe una llamada de parte de Zampano Exsoldado de Zolf J. Kimblee  dentro del grupo de Scar (junto con el Dr. Marcoh, Mei Chan, Yoki, Winry, Alphonse, Zampano Y Jelso) sobre la localización de su escondite (que era un refugio de Ishbalies) para encontrarlos y traerlos de vuelta al Fuhrer Bradley (Wrath). En el capítulo 79 Envy se disfraza de un Ishbalí para entrar al refugio con facilidad y logra reconocer a Marcoh (a pesar de su nueva cara) y se revela a sí misma para llevárselo. Sin embargo, el "traidor" soldado-quimera en realidad traicionó a Envy para conducirla al campamento y ser atrapada gracias a la alquimia mejorada de Marcoh, junto con la de Mei Chan. Envy, furiosa, decide volver a transformarse en su forma original y logra atrapar a Marcoh, pero no sabía que gracias a las notas del hermano mayor de Scar pudo aprender una nueva alquimia como para destruirla. Debido al ataque sorpresa del Dr. Marcoh, Envy pierde parte de la piedra filosofal pero no muere y se ve que su verdadera forma es la de una pequeña sanguijuela verde de ojos saltones. 

En el capítulo 80, Envy, en su nueva forma, se apodera del cuerpo de Yoki y amenaza a los demás, pero ellos no se dejan engañar y Alphonse la agarra y aleja de Yoki. A continuación, Envy es puesta en un frasco como prisionera y Scar se la entrega a Mei Chan para poder llevarla a Xing y salvar a su clan, ya que el homúnculo posee la Piedra Filosofal en su interior. Cuando llegan a Youswell, Envy persuade a Mei para ir a Central y averiguar más sobre la inmortalidad, haciéndola caer en su trampa, para así obtener otra Piedra Filosofal y recuperar su forma original.

Intentando atrapar a Mei, esta y Envy se topan con el grupo de Ed y con el coronel Roy Mustang, que había llegado en ese momento con su ayudante Riza para darle una mano a Ed. Roy le pregunta Envy si fue ella quien mató a su amigo Maes Hughes. Aunque intenta evitar la pregunta yéndose por las ramas, al final acaba confesando que fue ella quien lo mató. Roy se muestra desconfiado y no se lo cree en un principio, ya que sabía que su amigo era dicho con las dagas y no se habría dejado matar con facilidad. Es entonces cuando Envy adopta la forma de la esposa de Hughes, y Roy cae en la cuenta de que ella es la única persona a quien Maes nunca haría daño, comprendiendo así como Envy pudo matarlo.

Ciego de ira, Roy ordena a Ed y compañía que se adelanten, ya que quiere encargarse de Envy el solo. Este intenta impedirlo mutando su mano y bloqueándoles el paso, pero Roy lo destruye con suma facilidad.

Es entonces cuando Envy decide dejarse de juegos y atacar al coronel, pero cae en el error de subestimarlo, siendo eso su perdición. Aunque intenta atacarlo con diferentes métodos ( mostrando su auténtica forma, tomando la forma de Hughes para cogerlo por sorpresa y herirlo) no consigue acertarle en ningún momento, ya que los ataques de Roy la destrozan una y otra vez tal y como sucedió con Lujuria. 

Viendo que no es rival para Roy, intenta atrapar a Riza por sorpresa (se habían separado para buscar a Envy, ya que esta se había escapado por los conductos), usando la forma del coronel. En un momento, se dirige a Hawkeye como "teniente"; pero ella le dice que el coronel le llama Riza cuando están a solas. 

Cuando intenta atacarla, Roy entra en escena y destroza a Envy nuevamente, debilitándola y por ende, destruyendo su cuerpo. Aun así, antes de morir, consigue salir del cuerpo en su forma original real (la sanguijuela verde), pero es atrapada por Roy. Hubiese muerto aplastada si no fuese porque Riza detiene al coronel apuntándole con su pistola, alegando que ya era suficiente. Acto seguido, Scar y Ed hacen puesta en escena apoderándose de Envy. Furioso, Roy exige a Ed que le devuelva a Envy.

Ed y los demás intentan calmar al coronel, pero no parece que del brazo a torcer. Es entonces cuando Riza le dice que si sigue con intención de consumir su venganza y convertirse en un monstruo que rezuma odio, le matara de un tiro y después ella se suicidará. Esto último calma definitivamente al coronel, y acaba comprendiendo que estaba actuando como un estúpido.

Es entonces cuando Envy, viendo la situación estalla de envidia y Ed le dice a Envy que sentía envidia a los humanos porque aun cuando ellos pierden la esperanza tienen gente que les ayudan a levantarse, no rendirse y seguir adelante (puesto que ella no tenía a nadie). Envy al oír eso y avergonzada porque un humano comprendiera sus sentimientos, mediante sollozos acaba con su propia vida, arrancando con sus propias manos la piedra filosofal de su interior.

The Perfect Guide Book 2 la pone como el cuarto homúnculo creado por Father.

Conquistador de Shamballa 
Cuando Envy se enteró de que Hohenheim estaba de este lado de la Puerta, la atravesó sin pensárselo, y mientras lo hacía se transformó en una gran serpiente. Sin embargo, en este mundo no funciona la alquimia (cosa que ella desconocía) por lo que ya no pudo volver a cambiar de aspecto una vez aquí.

Se vio obligada a esconderse en un castillo cerca de Múnich. Los miembros de la Sociedad Thule ordenaron capturarla, al igual que a Hohenheim de la Luz. Para retener a la serpiente se dice que usaron la Lanza de Longinus. Posteriormente hicieron que Hohenheim lo usara para abrir la Puerta de la Verdad desde este lado. De esta forma, homúnculo y creador murieron a la vez, completándose la venganza del primero.

Fritz Lang quería usar a este dragón para un largometraje que estaba haciendo.

Videojuegos 
Envy aparece en algunos de los videojuegos basados en la serie:

 Dual Simpathy (jefe final)
 Dream Carnival (aparece pero no se puede jugar con ella)
 Bluebird's Illusion (juego hecho por fanes)
the bhindhing of isaac todas las versiones (como mini boss y otras salas)

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Envy